Дискография сербской поп-певицы Елены Карлеуши включает в себя одиннадцать студийных альбомов, три концертных альбома, три сборника, одиннадцать синглов и семнадцать видеоклипов.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 

Елена Карлеуша
Карлеуша, Елена
Карлеуша, Елена